Сергей Павлов:
 Павлов, Сергей Александрович (род. 1955) — советский и российский футбольный тренер.
 Павлов, Сергей Борисович (род. 1959) — советский хоккеист.
 Павлов, Сергей Валерьевич (род. 1987) — украинский шахматист.
 Павлов, Сергей Васильевич (1896—1944) — генерал-майор вермахта.
 Павлов, Сергей Дмитриевич (известен как «Мичман Павлов»; 1897—1946) — полковник, герой Гражданской и Великой Отечественной войн, командир «Северного летучего отряда».
 Павлов, Сергей Иванович (1935—2019) — советский писатель-фантаст.
 Павлов, Сергей Лукиянович (род. 1955) — советский писатель, журналист.
 
 
 Павлов, Сергей Павлович (1929—1993) — председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, чрезвычайный и полномочный посол СССР.
 Павлов, Сергей Степанович (1913—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Сергей Тимофеевич (1897—1971) — советский дерматовенеролог.
 Павлов, Сергей Фёдорович (1980—2006) — старший сержант милиции, кавалер Ордена Мужества.